Уильям «Билл» Рейсс (; род. , ) — американский аниматор, сценарист, продюсер и художник раскадровки. Более известен по работе над мультсериалами «Губка Боб Квадратные Штаны», «Чаудер», «Микки Маус» и «Рыбология».

Биография и карьера 
Уильям Рейсс родился 4 мая 1976 года в посёлке Минука, штат Иллинойс, США. Обучался в Ратгерском университете (1994-1995) по специальности «Театральный дизайн»; в 1998 году окончил Калифорнийский институт искусств, где учился на программе «Анимация персонажей».

Первым анимационным проектом Билла стал мультсериал от «Nickelodeon» «Губка Боб Квадратные Штаны», в котором в первом сезоне проработал ассистентом художника-раскадровщика, а после во втором был повышен до сценариста и раскадровщика. Попутно Рейсс на протяжении первых трёх сезонов был самым молодым аниматором на проекте. В ходе производства четвёртого сезона Рейсс покинул проект, но вернулся в работу над спецвыпуском «Губка Боб, застрявший в холодильнике», приуроченному к десятилетию мультсериала, и фильмом «Губка Боб в бегах».

После Губки Боба Рейсс начал работать в проектах от «Cartoon Network» и «The Walt Disney Company», среди которых «Лагерь Лазло», «Мой друг — обезьяна» и «Чаудер», в котором работал совместно с бывшим сценаристом и раскадровщиком Губки Боба, К. Х. Гринблаттом. Позже Уильям совместно с Алексом Хиршом принял участие в роли разработчика мультсериала Ноа Джонса — «Рыбология». После его окончания работал над «Микки Маусом» и вторым мультсериалом Гринблатта, «Харви Бикс», вернувшись в Nickelodeon.

В настоящее время проживает в Алтадине, округ Лос-Анджелес.

Фильмография

Телевидение

Фильмы

Актёр озвучивания 
 2007—2010: Чаудер — второстепенные роли
 2007: What’s Wrong with Ruth? — Бип Боп, коза № 3
 2013: Рыбология — Хлоя

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Уильяма Рейсса
 

Мультипликаторы США
Сценаристы США
Режиссёры США
Продюсеры США
Актёры озвучивания США
Выпускники Калифорнийского института искусств
Художники-раскадровщики США